Электромагнитная индукция
 Электрическая индукция
 Магнитная индукция